Overgangskalender van 1700 (Duitsland, Denemarken, Noorwegen)
 Overgangskalender van 1700 (Gelderland)
 Overgangskalender van 1700 (Utrecht, Overijssel)